

Persone
 Alberto Brignoli (1991–) – calciatore italiano
 Andreas Brignoli (1968–) – cestista e allenatore di pallacanestro italiano
 Fernando Maria Brignoli – poeta italiano
 Giovanni de' Brignoli di Brünnhoff (1774-1857) – botanico italiano, direttore dell'Orto botanico di Modena
 Luigi Brignoli (1881-1952) – pittore italiano
 Paolo Marcello Brignoli (1942-1986) – aracnologo italiano
 Pasquale Brignoli (1824-1884) – tenore italiano naturalizzato statunitense

Religione
 Brignoline – istituto religioso femminile di diritto pontificio